Guillermo López puede referirse a:

 Guillermo López, abogado y ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina.
 Guillermo López, notero y conductor de televisión argentina.
 Guillermo López, boxeador chileno.
 Guillermo López, futbolista uruguayo.
 Guillermo López Marín, escritor y poeta español.
 Guillermo Martínez López, atleta cubano de lanzamiento de jabalina. 
 Guillermo García López, jugador profesional de tenis.
 Guillermo López Gallego, diplomático y poeta español.